Provinciale Hogeschool Limburg
 IATA-code voor Philadelphia International Airport